Port lotniczy Brindisi
 Brudne Dzieci Sida
 Stowarzyszenie Czarnego Smoka (ang. Black Dragon Society)